Körschtal steht für folgende Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg:

 Mittleres Körschtal
 Unteres Körschtal